Каза́рский:

Люди 
 Казарский, Александр Иванович (1797—1833) — герой Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, Геогриевский кавалер, капитан 1-го ранга.
 Казарский, Николай Иванович (?—?) — капитан брига «Меркурий» (в 1840—1848 годах), брат Александра Казарского.

Корабли 
 Казарский (бриг) — бриг Балтийского флота.
 Казарский (минный крейсер) — минный крейсер Черноморского флота.